Amerikai Egyesült Államok
 Whitfield (Manatee megye, Florida)
 Whitfield (Santa Rosa megye, Florida)
 Whitfield (Indiana)
 Whitfield (Kentucky)
 Whitfield (Jones megye, Mississippi)
 Whitfield (Rankin megye, Mississippi)
 Whitfield (Pennsylvania)
 Whitfield (Tennessee)
 Whitfield megye (Georgia)